Bonnevie ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Bonnevie-Svendsen (1898–1983), norwegischer Geistlicher und Politiker
 Gérard Bonnevie (* 1952), französischer Skirennläufer
 Jacob Aall Bonnevie (1838–1904), norwegischer Politiker (Konservative Partei)
 Julie Bonnevie-Svendsen (* 1987), norwegische Biathletin
 Kristine Bonnevie (1872–1948), norwegische Biologin
 Margarete Bonnevie (1884–1970), norwegische Schriftstellerin, Politikerin (Venstre) und Frauenrechtlerin
 Maria Bonnevie (* 1973), norwegisch-schwedische Schauspielerin
 Michel Bonnevie (* 1921), französischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bonvie